Mala Jazbina je naselje koje se nalazi u sastavu Grada Samobora, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 1,36 km2.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 484 stanovnika te 112 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji
Samobor